Yule může být:

 příjmení
 Henry Yule (1920–1879) – skotský orientalista
 George Yule (1829–1892) – britský obchodník
 Bob Yule (1920–1953) – novozélandský pilot
 Doug Yule (* 1947) – americký hudebník
 Billy Yule (* 1954) – americký bubeník

 možná hledáte
 jule – germánský svátek